Das National League Wild Card Playoff 2017 ist das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles tritt in den National League Division Series 2017 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wird nur ein Spiel ausgetragen, dieses findet am 4. Oktober 2017 statt.

Die Paarung lautete:
 Arizona Diamondbacks (Zweiter NL West, 93–69) gegen Colorado Rockies (Dritter NL West, 87–75)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2017, ALWC 2017, NLDS 2017, ALDS 2017, NLCS 2017, ALCS 2017, World Series 2017

Spielzusammenfassung 
Mittwoch, 4. Oktober 2017, 17:00 MST im Chase Field in Phoenix, Arizona

Einzelnachweise 

2017
Baseball 2017
Sportveranstaltung in Phoenix (Arizona)
Arizona Diamondbacks
Colorado Rockies (Baseball)